Вакар — українське та білоруське прізвище (в Білорусі — також шляхетний рід).

Відомі носії:
 Вакар Володимир Вікторович — російський адвокат, революціонер
 Вакар Григорій Васильович — український письменник, поет-футурист
 Вакар Денис Миколайович — український футболист
 Вакар Микола Платонович — російський націоналіст, діяч антибільшовицької еміграції